Stad kan syfta på:

 Stad – en förtätad bebyggelse eller ort med stadsprivilegium 
 Stad (Belgien) 
 Stad (Danmark) – tidigare stadsprivilegier och städerna kallades købstad
 Stad (Finland) – städer i Finland
 Stad (Frankrike) – 
 Stad (Indien) – 
 Stad (Nederländerna) – 
 Stad (Norge) – 
 Stad (Storbritannien) – 
 Stad (Sverige) – ett begrepp som sedan kommunreformen 1971 saknar rättsstatus men används av vissa kommuner
 Stad (Tyskland) – en kommun med formella stadsrättigheter
 Stad (USA) –
 Stad – den vanligaste kommuntypen i de sex delstaterna i New England i USA, se Towns i New England
 Stadskommun, formellt "stad", en kommuntyp, förr med så kallade stadsrättigheter 
Köpstad – en medeltida svensk eller dansk ort med handelsprivilegier
-stad – det svenska ortnamnsefterledet -stad
Stad, Norge – en halvö i Norge
Stad (film) – en kortfilm av Jan Troell 
Stadserien – en serie romaner av Per Anders Fogelström
Huvudstad
 Det samma som stadkant

Se även
Civilisation
Förstad
Lista över Europas största städer    
Lista över Nordens största tätorter
Lista över Sveriges tätorter
Lista över världens största storstadsområden 
Megastad 
Småstad
Staden
Stadsplanering
Stadsprivilegium
Stadsstat
Stat
Storstad
Urbanisering
Urban (stad) – benämning på en stad eller stadslikt, från det latinska ordet urbs, "stad".
Villastad